Hardwick Hall
Sam Hardwick
Michael Hardwick
Midway-Hardwick
Barão Cavendish de Hardwick

Localidades
Hardwick (Minnesota)

Desambiguação